Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kłossowicz – polski krytyk teatralny, historyk dramatu i teatru, tłumacz
 Jan Ryszard Kłossowicz – polski artysta plastyk, malarz, grafik